Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 75 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 12
 Поражений: 11
 Процент побед: 52.17
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 116

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 104
 Очков пропущено: 138

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 159

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 119

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 93
 Очков пропущено: 98

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 112

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 4
 Очков пропущено: 3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сан-Франциско Джайентс
МЛБ в сезоне 2005